Woche steht für
 Woche, Zeiteinheit von sieben Tagen
 Englische Woche, eine Woche, in der eine Fußballmannschaft mehrere Spiele bestreiten muss
 Goldene Woche (Japan), Ferienwoche in Japan
 Heilige Woche, die 8 Tage vom Palmsonntag bis zum Osterfest
 Krügers Woche, wöchentliche Sitcom aus dem Jahr 2007
 Rote Woche, Einführungswoche an DDR-Hochschulen
 Stille Woche, weiterer Name für die Karwoche, letzte Woche vor Ostern
 Tragische Woche, Serie blutiger Konfrontationen in Spanien 1909

Woche steht für die Veranstaltungen:
 Bildwoche (Kongress), pädagogische Veranstaltungen zu Einsatzmöglichkeiten des Films, 1920 bis 1929
 Greetsieler Woche, jährlich Kunstwoche im Sommer im Greetsiel
 Internationale Grüne Woche Berlin, Messe in Berlin für landwirtschaftlich Erzeugnisse
 Kieler Woche, jährliche Segelregatta in Kiel
 Lombardische Woche, italienisches Radrennen
 Travemünder Woche, jährliche Segelregatta in Travemünde
 Warnemünder Woche, jährliche Segelveranstaltung anfangs Juli in Warnemünde

Woche steht als Titelteil für die Zeitschriften oder Zeitungen: 
 Amerika Woche
 AngelWoche
 Berliner Woche, Anzeigenblatt in Berlin
 Bildwoche (Zeitschrift)
 Bündner Woche
 Die ganze Woche
 Die Weltwoche

 Die Schachwoche
 Fernsehwoche
 Frankfurter Allgemeine Woche
 Netzwoche
 Schöne Woche
 TagesWoche
 Wiener Woche
 Winterthurer Woche
 Wirtschaftswoche
 Woche der Frau
 Zuger Woche
 Zürcher Woche
 Züri-Woche

Siehe auch:
 Woche für Woche, ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2009
 Siebenmal in der Woche, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1957
 Ferien für eine Woche, französischer Spielfilm